Ram (tidl. Dodge Ram) er en række pickup-modeller som blev introduceret i 1981, og som i dag produceres af Ram Trucks. Tidligere blev modellerne fremstillet som en del af Dodge-mærket, men ved omlægningen af moderselskabet Chrysler Group LLC i 2009 blev lastvognsdivisionen udskilt som en særskilt division.

Bilerne bærer stadig Dodges væddersymbol, og forhandles stadig gennem det samme forhandlernetværk.

Alle Ram modellerne er mindre og mellemstore pickupper, på nær Ram Chassis Cab der leveres som chassis uden lad, og er designet til lastbiler til specielle formål (fra ladbiler til kranvogne og brandbiler). Chassis-modellen sælges stadig som en del af Dodges række af køretøjer til kommercielt brug, men er altså reelt i dag et produkt af Ram Trucks.

Modeller 
Ram Trucks sælges officielt ikke længere i Europa, men det er stadigt muligt for forhandlere at specialimportere modeller hvis de ønsker.

 Ram 1500
 Ram 2500
 Ram 3500
 Ram Chassis Cab – en 3500 uden lad, til specialbyggede biler.

Eksterne henvisninger 

Ram
Biler introduceret i 1981
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Varebiler